INEN es una abreviatura que puede referirse a:

 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas; hospital en Lima, Perú.
 Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN, organismo público de normalización, validación y certificación, reglamentación y metrología de Ecuador.